Стефа́н Гри́хтинг (, 30 марта 1979, Сиерр, Швейцария) — швейцарский футболист, центральный защитник, участник двух чемпионатов мира.

Карьера

Клубная карьера

Сьон 
Профессиональную футбольную карьеру Грихтинг начал в клубе «Сьон», в котором он отыграл 6 лет и с которым в 1997 году стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии.

Осер 
В 2002 году, решив попробовать себя в более сильном чемпионате Грихтинг перешёл во французский «Осер». В первый же сезон во французской команде Грихтинг завоевал Кубок Франции, а вышел на замену в матче Лиги Чемпионов против голландского ПСВ. В сезоне 2004/2005 Стефан вновь стал обладателем национального кубка. В первые несколько лет Грихтинг появлялся на поле примерно в половине матчей. С 2005 года Стефан стал полноценным игроком основного состава. По итогам сезона 2009/2010 Грихтинг стал обладателем первых медалей чемпионата Франции. В итоговой таблице национального первенства «Осер» занял третье место, а сам Стефан провёл в чемпионате 37 матчей. В сезоне 2010/2011 Осер спустя 8 лет вновь смог пробиться в групповой раунд Лиги Чемпионов, одолев в раунде плей-офф санкт-петербургский «Зенит». В групповом турнире Стефан провёл все 6 матчей, но Осер смог одержать только одну победу над голландским «Аяксом» и занял 4-е место.

Грассхоппер 
По окончании сезона 2011/2012 Грихтинг, после 10 лет, проведённых в «Осере», принял решение вернуться в чемпионат Швейцарии в «Грассхоппер». В первый же сезон в составе «кузнечиков» Стефан стал обладателем национального кубка. Проведя в составе «Грассхоппера» 3 сезона Грихтинг принял решение завершить свою карьеру.

Статистика выступлений 
По состоянию на 1 июля 2015

Национальная сборная 
В национальной сборной Стефан Грихтинг дебютировал в апреле 2004 года в матче со сборной Словении. Всего на сегодняшний момент за сборную он сыграл 45 матчей. Свой единственный гол в составе сборной Швейцарии Грихтинг забил 5 сентября 2009 года в поединке отборочного раунда к чемпионату мира 2010 года против сборной Греции. В 2006 году Грихтинг был включён в заявку сборной Швейцарии для участия в чемпионате мира 2006 года. На поле в матчах мирового первенства Грихтинг появился лишь раз, выйдя на 34-й минуте на замену в поединке 1/8 финала против сборной Украины. В 2008 году Грихтинг выступил на чемпионате Европы. Вновь, как и два года назад, Грихтинг сыграл всего в одном матче, выйдя на замену в поединке против сборной Португалии. На чемпионате мира 2010 года
Грихтинг являлся основным защитником национальной сборной. В групповом этапе швейцарцы сотворили сенсацию, победив будущих чемпионов мира сборную Испании 1:0, но это не помогло швейцарцам пройти в 1/8 финала.

Итог: 45 матчей / 1 гол; 21 победа, 13 ничьих, 11 поражений.

Достижения 
Командные

 «Сьон»
 Чемпион Швейцарии (1): 1996/97
 Обладатель Кубка Швейцарии (1): 1996/97

 «Осер»
 Обладатель Кубка Франции (2): 2002/03, 2004/05

 «Грассхоппер»
 Обладатель Кубка Швейцарии (1): 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Грассхоппер»